

События

Римское царство 
 Царь: Анк Марций.
 Строительство порта Остия римлянами.
 35-я Олимпиада.
 Победа Ассирии над Эламом.
 Умманигаш поселяется в Мадакте. Ашшурбанапал требует от него выдать Набубэлшумате. Набубэлшумате покончил с собой. Против Умманигаша выступает новый претендент на престол Паэ. Ассирийцы берут в плен Умманигаша и Паэ. Окончательное уничтожение Элама.
 640—609 — Царь Иудеи Иосия, сын Аммона. Пророк Иеремия. Проведение религиозных реформ.

Китай 
 20-й год по эре правления луского князя Си-гуна.
 Цинь уничтожило княжества Лян и Жуй (из Лян происходила мать цзиньского наследника Юя).
 Весной в Лу были отстроены южные ворота. В 5 луне, в день и-сы сгорел западный дворец (малая Цинь) в луской столице.
 Летом гаоский цзы прибыл для аудиенции в Лу.
 В 5 луне чжэнцы вступили в Хуа (ранее хуасцы восстали против Чжэн и подчинились Вэй).
 Осенью послы Ци и ди заключили договор в Син.
 Зимой чусцы воевали в Суй и заключили союз.

Родились 
 Фалес Милетский, родоначальник античной науки и философии (год рождения приблизителен, по другим данным родился в 624 году до н. э.)

См. также

Примечания